CSIO Kup nacija te FEI Kup nacija je ekipno natjecanje u preponskom jahanju za države članice FEI-ja. Održava se na Hipodromu Zagreb zajedno sa Zagreb Grand Prixom koji je tada bodovan za svjetski kup u preponskom jahanju (FEI Show Jumping World Cup).

Manifestacije Kupa nacija s četiri i pet zvjezdica (4* / 5*) dio su FEI Kupa nacija (FEI Nations Cup Series), koji je povezan sa Samsung Superligom (Samsung Super League) preko sustava napredovanja i ispadanja na kraju svake sezone, a Superliga je premijerno natjecanje.

Izdanja
Visina prepona
?-? 
2006. do 150cm

Vidi
Zagreb Grand Prix (preponsko jahanje)
CSI renking natjecanja

Izvori

https://data.fei.org/Calendar/Search.aspx

Međunarodna natjecanja u konjičkim športovima
Međunarodna športska natjecanja u Hrvatskoj
Športska natjecanja u Zagrebu
Konjički športovi u Hrvatskoj